Označení Městský stadion má více sportovních stadionů v České republice a v zahraničí:
 Městský stadion (Čelákovice): je sportovní stadion ve městě Čelákovice, Středočeský kraj.
 Městský stadion (Gjumri): je fotbalový stadion z roku 1924 ve městě Gjumri, Arménie.
 Městský stadion (Gliwice) (polsky Stadion Miejski w Gliwicach): je fotbalový stadion z roku 1926 ve městě Gliwice, Polsko.
 Městský stadion (Poznaň) (polsky Stadion Miejski): je fotbalový stadion z roku 1980 ve městě Poznaň, Polsko.
 Městský stadion (Přerov): je fotbalový a atletický stadion ve městě Přerov, Olomoucký kraj.
 Městský stadion (Vratislav) (polsky Stadion Miejski we Wrocławiu): je fotbalový stadion z roku 2011 ve městě Vratislav (Wrocław), Polsko.

možná hledáte také
 Městský stadion v Horním parku
 Městský stadion Karviná
 Městský stadion Mladá Boleslav
 Městský stadion Opava
 Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích
 Městský stadion Sletiště
 Městský stadion Ústí nad Labem

Rozcestníky - místopisné jméno